Друэ́ () — французская фамилия.

Известные носители:
 династия французских художников:
 Жан Друэ (Jean Drouais)
 Друэ, Юбер (Hubert Drouais, 1699—1767) — сын предыдущего, портретист и миниатюрист.
 Друэ, Франсуа-Юбер (Друэ-младший, François-Hubert Drouais, 1727—1775) — сын предыдущего, портретист.
 Друэ, Жан-Жермен (Jean-Germain Drouais, 1763—1788) — сын предыдущего, умер в 25 лет.
 Друэ, Анри (Daniel-Henri Druey, 1799—1855) — швейцарский президент.
 Друэ, Жан-Батист (Jean-Baptiste Drouet, 1763—1824) — французский политик, якобинец.
 Друэ, Жюльетта (Juliette Drouet, 1806—1883) — французская актриса.
 Друэ, Луи (Louis Drouet, 1792—1873) — голландский флейтист.
 Друэ, Мину (род. 1947) — французская поэтесса.
  Друэ д’Эрлон, Жан-Батист (Jean-Baptiste Drouet d’Erlon, 1765—1844) — маршал Франции, участник наполеоновских войн, губернатор Алжира.